Гран-при Италии 1985 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 8 сентября 1985 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
Grand Prix Archives Video
 

Гран-при Италии